Blenk ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Blenk (1892–1977), österreichischer Bibliothekar und Gewerkschaftsfunktionär
 Hermann Blenk (1901–1995), deutscher Physiker, Luftfahrtingenieur und Hochschullehrer
 Jakob Hubert Blenk (1856–1917), Bischof von San Juan (Puerto Rico) und Erzbischof von New Orleans
 Wolfgang Blenk (1926–1996), österreichischer Politiker (ÖVP)
Siehe auch:
Blenck
Blencke
Blenke